Marcel Fässler (ur. 1959) – szwajcarski bobsleista, medalista olimpijski
 Marcel Fässler (ur. 1976) – szwajcarski kierowca wyścigowy